Саратовский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Саратовский сельсовет — в Рубцовском районе Алтайского края.
 Саратовский сельсовет — в Макушинском районе Курганской области.
 Саратовский сельсовет — в Соль-Илецком районе Оренбургской области.
Саратовский сельсовет — бывшая административная единица, преобразованная в Саратовский сельский округ, подчинённый городу Горячий Ключ Краснодарского края.